Ясенок — село в Ухоловском районе Рязанской области России, входит в состав Ольховского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на реке Малая Мостья в 3 км на запад от центра поселения села Ольхи и в 8 км на северо-запад от райцентра Ухолово.

История 
Впервые Покровская церковь в этом селе упоминается в Ряжских писцовых книгах письма и меры Назарья Васильевича Колтовского до подъячего Матвея Кондратьева 1650 году. В 1761 году была построена новая деревянная церковь, здание которой было проданов 1863 году в село Александровка Сапожковского уезда.

Построение ныне существующей каменной церкви с двумя приделами начато в 1854 году. Настоящая церковь устроена на средства рязанской купчихи А.А. Анзимировой и освящена в 1872 году. Воскресенский придел был устроен и освящён в 1862 году, Феодоровский придел освящён в 1875 году.

В XIX — начале XX века село являлось центром Ясеневской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 124 дворов.

С 1929 года село являлось центром Ясеновского сельсовета Ухоловского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Ольховского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад, отделение почтовой связи,продуктовый  магазин.Имеется санаторий.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1872).

Примечания 

Населённые пункты Ухоловского района